Роланд има више значења:
 Роланд (војсковођа)
 Роланд (Арканзас)
 Роланд (Ајова)
 Роланд (Оклахома)